A Taça dos Campeões Europeus 1988–89 foi a 34ª edição da Taça dos Campeões Europeus.

Primeira fase 

|}

¹ Club Brugge venceu no número de gols fora de casa.

² Neuchâtel Xamax venceu na cobrança de pênalti.

Esquema

Segunda fase 

|}

¹ Milan venceu na cobrança de pênalti.

Quartas-de-final 

|}

Semifinais 

|}

Final

Ligações externas 
 

1988–89
1988 no futebol
1989 no futebol